Глушко́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Глушкова, Елена Васильевна (1894—1972) — русская поэтесса и беллетристка первой волны эмиграции.
 Глушкова, Ирина Петровна (род. 1952) — советский и российский индолог, историк и филолог.
 Глушкова, Татьяна Михайловна (1939—2001) — русская поэтесса и литературный критик.